{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#8de3a1"
!colspan="12"|Abu Dhabi Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" |  Belinda Bencic
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" | Liudmila Samsonova
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |1–6, 7–6(10–8), 6–4
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Abu Dhabi Open 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Douăzeci și opt de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Abu Dhabi disputat pe terenuri cu suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Arina Sabalenka a fost campioana en-titre, dar  ales să nu-și apere titlul.

Belinda Bencic a salvat trei puncte de meci și a învins-o pe Liudmila Samsonova cu 1–6, 7–6(10–8), 6–4 pentru a câștiga al 8-lea titlu al carierei.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky losers

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
WTA Tour 2023